Бобровник:
 Бобровник —  синоним ловчего
 Бобровник, Пётр Николаевич (1864—?) — крестьянин, член Государственной думы Российской империи I созыва от Волынской губернии.

Россия 
 Бобровник —  деревня в Псковской области, Лавровская волость Печорского района.
 Бобровник —  деревня в Псковской области, Карамышевский район Псковского района.
 Бобровник — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Бобровник — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.

Украина 
 Бобровник — село в Зеньковском районе Полтавской области.

Словакия 
 Бобровник — община в районе Липтовски-Микулаш Жилинского края.